Agostino Spinola (doge) - doge van de Republiek Genua
 Agostino Spinola (kardinaal) - Italiaans kardinaal
 Agostino Spinola Basadone - Italiaans-Spaanse kardinaal